Halberstam – nazwisko
 osoby noszące nazwisko Halberstam:
  – nastolatek zabity na Moście Brooklińskim w 1994 roku
  – amerykański dziennikarz, zdobywca Nagrody Pulitzera
 Mojżesz Halberstam – rabin z dynastii sądeckiej (zobacz: smicha)
 Solomon Joachim Halberstam – żydowski bibliofil
 Szlomo Halberstam – rabin z dynastii sądeckiej (zobacz: synagoga w Bukowsku)